

Biografia
Dedicatosi allo studio della batteria e delle percussioni sin da giovanissimo, dopo gli studi classici, si dedica alla ricerca e all'evoluzione dello strumento, interscambiando esperienze con batteristi italiani e stranieri.

Ha collaborato con: Irio De Paula, Tony Scott, Urbie Green, Enrico Granaffei, Joy Garrison, Cristal White, Zenobio Carmelo Alfano, Dick Halligan, Neiva Veiva, Teixeria e Domingos, Franco Cerri, Bruce Johnson, Kile Gregory, Gianluca Petrella, Cristy Castanon, Poldo Sebastiani, Emanuele Basentini, Marco Sannini, Laurent Felipe, Giorgio Vendola, Gaetano Partipilo, Nico Stufano, Pele' Do Brasil, Pippo Fumaroli, Nico Marziliano, Tiziana Ghiglioni, Guido Di Leone, Saverio Tasca, Mino Lacrignola, Mario Rosini, Maurizio Patarino, Cosmo Intini, Leonardo Principe, Davide Santorsola, Larry Franco, Mariella Carbonara, Gabriele D'Angela, Vito Di Modugno, Michele Carrabba, Paola Arnesano, Nicola Stilo, Angelo Canelli, Gianna Montecalvo, Fabrizio Bosso, Tommaso Lama, Gianni Basso, Giuseppe Bassi, Felice Mezzina, Mirko Signorile, Antonio Tosques, Danilo Sossi, Pino Pichierri, Pippo Lombardo, Pierluigi Balducci, Enzo Cavalli, Marco Contardi, Joice Yuille, Teo Ciavarella, Sai Rosselli, Joe Pisto, Jenny B e molti altri.
Attualmente svolge attività concertistica in Italia e all'estero. Dal 1986 insegna batteria e percussioni presso una scuola di musica di Bari ed è proprio in questa città che esercita un'intensa attività di promozione e diffusione della cultura jazz mediante l'organizzazione e la conduzione di jam session in vari locali dove partecipano professionisti e buona parte dell'underground musicale barese.

Riconoscimenti 

 1993 - Vincitore del terzo concorso nazionale di esecuzione musicale sezione musica jazz.

Discografia 
 2007 Paolo Magno Quartet SPOT (Four)
 2004 Il Pentagramma 20 Anni di Musica Live Aid for Quetzal
 2002 Guido Di Leone & Pentagramma Guitar Jazz Orchestra Seven Come Eleven (Yvp Music) (recensione)
 2002 Gianni Ragusa Periferie Metropolitane (Map)
 2001 Equinox Break Out (Map) (recensione)
 2000 Massimo Carafa Jazzango (Map)
 1999 Balanço More (Schema)
 1997 Balanço Bossa e Balanço (Schema)
 1996 Vito Di Modugno Meriggio (Promojazz)
 1996 Massimo Carafa Apaz (Promojazz)
 1996 Equinox The News (Promojazz)
 1993 Artistudium Omonimo (Promojazz)

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 
 Michele Di Monte su Discogs

Batteristi jazz
Gruppi e musicisti della Puglia